Hugo "Hurley" Reyes - personagem na série estadunidense Lost
Hurley (álbum) - da banda Weezer

Localidades 

Hurley (Dakota do Sul)
Hurley (Mississippi)
Hurley (Missouri)
Hurley (Novo México)
Hurley (Wisconsin)

Desambiguação